A Embaixada do Brasil em San Salvador é a missão diplomática brasileira de El Salvador. A missão diplomática se encontra no endereço, Boulevard Sergio Vieira de Mello, 132 - Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador.

Ver também 
 El Salvador
 Missões diplomáticas do Brasil

Ligações externas 
 Clipping de notícias sobre Corpo Diplomático, Embaixadas, Embaixadores, etc. 
 Lista de Embaixadas

San Salvador